|-
| 84401 - || || 14 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84402 - || || 14 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84403 - || || 14 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84404 - || || 14 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84405 - || || 14 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84406 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84407 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84408 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84409 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84410 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84411 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84412 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84413 - || || 5 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84414 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84415 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84416 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84417 Ritabo || || 5 d'octubre, 2002 || Coddenham || T. Boles
|-
| 84418 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84419 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84420 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84421 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84422 - || || 6 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84423 - || || 6 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84424 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84425 - || || 5 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84426 - || || 5 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84427 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84428 - || || 7 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84429 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84430 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84431 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84432 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84433 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84434 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84435 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84436 - || || 7 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84437 - || || 8 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84438 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84439 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84440 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84441 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84442 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84443 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84444 - || || 7 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84445 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84446 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84447 - || || 6 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84448 - || || 6 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84449 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84450 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84451 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84452 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84453 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84454 - || || 7 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84455 - || || 7 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84456 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84457 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84458 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84459 - || || 7 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84460 - || || 9 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84461 - || || 9 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84462 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84463 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84464 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84465 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84466 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84467 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84468 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84469 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84470 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84471 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84472 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84473 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84474 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84475 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84476 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84477 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84478 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84479 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84480 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84481 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84482 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84483 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84484 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84485 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84486 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84487 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84488 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84489 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84490 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84491 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84492 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84493 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84494 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84495 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84496 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84497 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84498 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84499 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84500 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
4